Решетовский сельсовет

Волгоградская область 
 Решетовский сельсовет Алексеевского района

Новосибирская область 
 Решетовский сельсовет Кочковского района